Крі́сті () — англомовне прізвище або ім'я.

Персоналії 
Прізвище
 Агата Крісті (; 1890—1976) — англійська письменниця, майстриня детективного жанру.
 Гвендолін Крісті (; 1976) — британська акторка.
 Даг Крісті (;  1970) — американський баскетболіст, захисник.
 Джеймс Крісті-старший (; 1730—1803) — британський антиквар та аукціоніст, засновник відомого аукціону «Крістіз».
 Джеремі Крісті (; 1983) — новозеландський футболіст.
 Джон Волтер Крісті (; 1865—1944) — американський інженер-конструктор, винахідник.
 Підвіска Крісті () — його винахід.
 Джон Крісті (серійний вбивця) (; 1899—1953) — британський серійний вбивця.
 Джулі Крісті (; 1941) — британська актриса.
 Еліс Крісті (; 1990) — британська шорт-трекістка, призерка чемпіонату світу (2013).
 Кріс Крісті (; 1962) — американський політик.
 Лінфорд Крісті (; 1960) — британський легкоатлет, олімпійський чемпіон (1992).
 Перрі Крісті () — багамський політик.

Ім'я
 Крісті Вангєлі (; 1985) — албанський та грецький футболіст.
 Крісті Герровер (; 1975) — австралійська баскетболістка, олімпійська медалістка (2012).
 Крісті Марано (; 1979) — американська борчиня вільного стилю, дворазова чемпіонка, п'ятиразова срібна та дворазова бронзова призерка чемпіонатів світу.
 Крісті Ремпоун (; 1975) — американська футболістка, олімпійська чемпіонка (2004, 2008, 2012).
 Крісті Ямагучі (; 1971) — американська фігуристка, олімпійська чемпіонка (1992).

Інше 
 Анна Крісті (фільм, 1930) () — американська драма 1930 року, екранізація п'єси Юджина О'Ніла.
 2834 Крісті Керол (2834 Christy Carol) — астероїд головного поясу, відкритий 9 жовтня 1980 року.

Див. також 
 Агата Крісті (гурт)
 Крістіз